Il termine Camastra può riferirsi a:

 Camastra – comune italiano del libero consorzio comunale di Agrigento.
 Motta Camastra – comune italiano della città metropolitana di Messina.
 Santo Stefano di Camastra – comune italiano della città metropolitana di Messina.
 Giuseppe Lanza, duca di Camastra 
 Castellazzo di Camastra 
 Comunità montana Camastra Alto Sauro